Europamästerskapet i fotboll 1968 var den tredje upplagan av Europamästerskapet i fotboll. Slutspelet spelades i Italien den 5 juni till 10 juni 1968. Till denna upplaga hade turneringen omorganiserats från "Europacupen för landslag" till Europamästerskapet. Man hade även infört ett gruppspel i kvalificeringsomgångarna. Fyra lag deltog i slutspelet i Italien, där man spelade semifinaler, match om tredje pris samt final. Värdlandet bestämdes efter kvalturneringen, varför även Italien var tvunget att kvalificera sig.

Spelplatser 

 Stadio San Paolo, Neapel - Kapacitet: 72 800
 Stadio Comunale, Florens - Kapacitet: 47 000
 Stadio Olimpico, Rom - Kapacitet: 86 500

Kvalificering

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler 

Italien vann på slantsingling

Match om tredje pris

Final 

Omspel

Målskyttar 
(Endast slutspel)

2 mål
  Dragan Dzajic

1 mål
  Luigi Riva
  Angelo Domenghini
  Pietro Anastasi
  Geoff Hurst
  Bobby Charlton

Källor

Externa länkar 
 

1968 i Italien
1968
Internationella fotbollstävlingar i Italien
Fotbollsåret 1968
Sportevenemang i Rom
Sportevenemang i Florens
Sportevenemang i Neapel
Rom under 1900-talet
Neapel under 1900-talet